Ossadnik ist der Familienname folgender Personen:

 Victoria Ossadnik (* 1968), deutsche Physikerin und Vorständin von E.ON
 Wolfgang Ossadnik (* 1952), deutscher Wirtschaftswissenschaftler